"Daytime Dating" é um livro escrito por Jeremy Soul sobre dinâmica social e sedução durante o dia. O livro explica, passo a passo, as interações sociais durante o dia e oferece conselhos úteis e rotinas (por exemplo, abridores de conversa).

Descrição 
Este é o primeiro livro do autor Jeremy Soul, instrutor da empresa americana Love Systems e autoridadade reconhecida no método de "Jogo Diurno". A obra segue o chamado Emotional Progression Model, ou Modelo de Progressão Emocional, também descrito no livro Magic Bullets - A Fórmula Mágica.

"Daytime Dating" descreve uma série de métodos e dicas de execução, desde a preparação mental e física até onde e como aplicar as técnicas, dicas de linguagem corporal e contato físico.

O autor discute as principais diferenças entre conhecer mulheres durante a noite e o dia e informa o leitor sobre o que fazer e falar em diferentes situações e locais. Finalmente, o livro partilha conselhos sobre como melhorar o jogo interno, baseados na psicologia, e lista os melhores lugares para conhecer mulheres durante o dia.

O autor apresenta várias vantagens em relação a abordar mulheres durante o dia. Por exemplo:

 Uma vez que a maioria dos homens nao tem a audácia de abordar mulheres durante o dia, o ambiente é muito menos competitivo. Consequentemente, as abordagens diurnas comunicam só por si um alto valor social.
 Ao contrário do que acontece em boates e bares, durante o dia as mulheres não esperam ser abordadas, e como tal não têm a fachada psicológica de inacessibilidade que é frequente encontrar à noite e que dificulta o objetivo de conectar com ela.
 É mais fácil ter uma conversa significante com uma mulher, e criar una conexão autêntica, sem música alta, álcool ou interrupções de seus amigos ou outros homens.

Ciências sociais
Sexo
Relacionamentos interpessoais
Relacionamentos íntimos
Livros
Sedução